Paul Berndt ist der Name folgender Personen:

* Paul Berndt (Vizeadmiral) (1879–1941), deutscher Vizeadmiral
 Paul Berndt (Schauspieler) (1932–2011), deutscher Schauspieler